Villemer kan syfta på:
 Villemer, Seine-et-Marne
 Villemer, Yonne